Électre (du grec ancien ), nom féminin d'origine grecque, signifiant « ambrée ». On trouve les variantes ,  ou Elettra dans les principales langues européennes.

Mythologie grecque 
 Électre l'Atride, fille d'Agamemnon et sœur d'Oreste ;
 Électre la Pléiade, mère de Dardanos ;
 Électre l'Océanide, mère d’Iris, Arcé et des Harpies ;
 Électre fille d'Agénor, sœur de Cadmos ;
 Électre la Danaïde, fille de Danaos et de Polyxo qui tua son époux Péristhène ;
 Électre, suivante d'Hélène de Troie;
 Électre, fille de Latinos ou Latinus.

Titres 

 Électre (v. 414 av. J.-C.) , tragédie grecque de Sophocle ;
 Électre (v. 413 av. J.-C.), tragédie grecque d'Euripide ;
 Électre (1702), tragédie française d’Hilaire de Longepierre ;
 Électre (1709), tragédie française de Crébillon ;
 Électre (1782), opéra de Jean-Baptiste Lemoyne ;
 Le deuil sied à Électre () (1931), trilogie théâtrale américaine d’Eugene O'Neill ;
 Électre (1937), pièce de théâtre française de Jean Giraudoux ;
 Électre (1954), pièce de théâtre française de Marguerite Yourcenar ;
 Électre (1962), film grec de Michael Cacoyannis ;
 Électre (1972), téléfilm français de Pierre Dux ;
 Electre (1981), téléfilm français de Patrick Bureau ;
 Électre des bas-fonds (2019), pièce de théâtre française de Simon Abkarian.

Astronomie 
 Électre, étoile de l'amas des Pléiades ;
 (130) Électre, astéroïde de la ceinture principale.

Autres 
 Complexe d'Électre, concept psychanalytique ;
 Électre, base de données bibliographiques française ;
 ELECTRE, famille de méthodes d'analyse multi-critères.